Proseč est un toponyme qui peut désigner :

Proseč, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Proseč, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Proseč pod Ještědem, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Proseč pod Křemešníkem, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie